Шпанија 

 Мадрид, главни град Шпаније
 Мадрид (провинција у Шпанији)
 Покрајина Мадрид у Шпанији

Колумбија

 Мадрид (општина у Колумбији)
Филипини

 Мадрид (општина на Филипинима)
САД

 Мадрид (Алабама)
 Мадрид (Ајова)
 Мадрид (Колорадо)
 Мадрид (Кентаки)
 Мадрид (Мејн)
 Мадрид (Небраска)
 Мадрид (Нови Мексико)
 Мадрид (Њујорк)
 Мадрид (Вирџинија)